Кенжета́ев — фамилия.

Известные носители:

 Кенжетаев, Джан Табылдинович (род. 1957) — генерал-майор полиции; начальник Карагандинской академии МВД Республики Казахстан (2004—2019).
 Кенжетаев, Каукен Кенжетаевич (1916—2008) — актёр, певец, режиссёр; Народный артист Казахской ССР.